Brzuchomówca – zawód
 Brzuchomówca (Dummy) – film z 2002 roku
 Brzuchomówca (Triloquist) – film z 2008 roku